→:Wagner Károly (egyértelműsítő lap):
Wagner Károly (1732–1790) történész, műfordító, jezsuita szerzetes, egyetemi tanár
Wagner Károly (1830–1879) erdőmérnök
Wagner Károly (?–?) építész
Wagner Károly (1887–1950) ügyvéd, politikus